Casa Ipat'ev – palazzo di Ekaterinburg, luogo dell'esecuzione dello zar durante la Rivoluzione Bolscevica
 Monastero Ipat'ev – monastero della città di Kostroma
 Vladimir Nikolaevič Ipat'ev – chimico russo naturalizzato statunitense